Voos ist der Familienname folgender Personen:

 Else Voos-Heißmann (1913–1970), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Joachim Voos (1954–1989), deutscher Vorderasiatischer Archäologe
 Julius Voos (1904–1944), deutscher Rabbiner und Chasan, Opfer des Nationalsozialismus
 Otto Voos (1912–1987), deutscher Politiker und ehrenamtlicher Oberbürgermeister von Solingen

Siehe auch:
 Vos
 Vohs
 Foohs